Эрл Фрэнсис Ллойд (; 3 апреля 1928, Александрия, штат Виргиния, США — 26 февраля 2015, Кроссвилл, штат Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Впервые вышел на площадку НБА в сезоне 1950/1951 годов, став первым афроамериканцем, сыгравшим матч в НБА. В том же сезоне в ассоциации дебютировали ещё три афроамериканца: Чак Купер, Натаниель Клифтон и Хэнк Дезони. Член Зала славы баскетбола с 2003 года.

Биография 
Учился в колледже штата Западная Виргиния, где играл в баскетбольной команде «Уэст Виргиния Стэйт Йеллоу Джэкетс». Вместе с командой он дважды становился чемпионом конференции CIAA и победителем турнира CIAA в 1948 и 1949 годах, а в 1950 году «Жёлтые Жакеты» заняли второе место как в конференции, так и в турнире. Кроме того в сезоне 1947/1948 годов «Йеллоу Джекетс» стали единственным командой в США, не проигравшей ни одного матча. Эрл трижды включался в сборную всех звёзд конференции CIAA (1948—1950) и дважды во всеамериканскую по версии афроамериканской газеты «Pittsburgh Courier» (1949—1950). Во время драфта НБА 1950 года был выбран в 9-м раунде под общим 107-м номером командой «Вашингтон Кэпитолс». 31 октября 1950 года дебютировал на площадке во время игры против «Рочестер Роялз», таким образом став первым афроамериканцем, сыгравшем в НБА.

В 2003 году Ллойд был включён в Зал славы баскетбола в качестве человека, внёсшего значительный вклад в развитие баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Earl Lloyd’s oral history video excerpts at The National Visionary Leadership Project

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Кэпитолс»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Детройт Пистонс»
Члены Зала славы баскетбола
Родившиеся в Алегзандрии (Виргиния)
Умершие в округе Камберленд (Теннесси)
Выпускники Университета штата Западной Виргинии